Петров Андрій Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Петров Андрій Володимирович (1975) — український футболіст, півзахисник, та футбольний тренер.
 
 Петров Андрій Павлович (1930—2006) — російський композитор, народний артист СРСР (1980).